Eris má více významů:

 Eris – řecká bohyně
 Eris (trpasličí planeta)
 Eris (rod) – rod pavouků